Йентхинь () — вьетнамский топоним:
 Йентхинь — город в уезде Йенмо, провинция Ниньбинь.
 Йентхинь — квартал в городе Йенбай, провинция Йенбай.
 Йентхинь — община в уезде Йендинь, провинция Тханьхоа.